Zucconi peut faire référence à : 

 La famille Zucconi, nobles allemands également de Venise entre 1684 et 1718.
 Vittorio Zucconi (1944-2019), journaliste et écrivain italien naturalisé américain.
 Giuseppe Zucconi (1721-1754), poète et bibliographe italien.
 Christian Zucconi, guitariste du groupe Grouplove.
 Cokuni (en italien : Zucconi), localité de Croatie située en Istrie, dans la municipalité de Marčana.
 Arnaldo Zucconi, chanteur sous le nom d'Aldo Killy.

Homonymie de patronyme